Tepoto ist der Name von zwei Atollen des Tuamotu-Archipels in Französisch-Polynesien:

 Tepoto Sud, in der Gemeinde Makemo
 Tepoto Nord, eine der Îles du Désappointement in der Gemeinde Napuka